Sinsteden steht für

 einen Ortsteil der Gemeinde Rommerskirchen im Rhein-Kreis Neuss in Nordrhein-Westfalen, siehe Sinsteden

Sinsteden ist der Familienname folgender Personen:

 Mechtildis Sinsteden (1782–1881), Stifterin
 Wilhelm Josef Sinsteden (1803–1891), deutscher Mediziner und Physiker